Juliette Pomerleau peut désigner :
 Juliette Pomerleau, un roman d'Yves Beauchemin écrit en 1991 ;
 Juliette Pomerleau, une série télévisée de Claude Fournier réalisée en 1999.